De Raet (I), Nederlandse adellijke familie
De Raet (II), Nederlandse adellijke familie
Lodewijk de Raet, een Vlaams econoom, ambtenaar en politicus